Harda (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Harda (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Harda